Lysý vrch ist der Name folgender Berge in Tschechien:

 Lysý vrch (Isergebirge)
 Lysý vrch (Altvatergebirge)